

Outil 
Une brosse est généralement définie comme un outil ou un ustensile de nettoyage constitué de filaments de matières diverses fixées sur un support. Principalement connues comme ustensiles de ménage et de toilette, les brosses comprennent de nombreuses variétés et peuvent servir à d'autres tâches, très diverses (abraser, appliquer, étancher, freiner etc.), dans de nombreux domaines artisanaux, artistiques ou industriels :
 Brosse à peindre dont
 Brosse à rechampir,
 Brosse éventail.
Les pinceaux sont des variétés de brosse, généralement à poils souples et bout pointu.

Informatique 
Par métonymie de la brosse à peindre du monde physique, les logiciels de retouche d'image comme GIMP, et en particulier ceux destinés à la peinture numérique comme Krita, utilisent le terme de brosse pour désigner les outils (numériques) qui permettent d'imiter, à l'écran, l'effet artistique résultant de l'usage d'une brosse ou d'un pinceau plein de peinture, d'encre en fonction de l'effet que l'on veut réaliser.

Coiffure 
Une brosse désigne une coiffure, en vogue dans les années 1980, les cheveux sont courts sur les côtés et derrière et un peu plus longs et dressés comme les pics d'un hérisson sur le dessus.

Québec 
En français québécois, une brosse peut désigner dans le registre familier un événement lors duquel la consommation d'alcool est particulièrement importante, voire exagérée :

Patronymie 

 Charles de Brosses (1709-1777), historien
 Claudius Brosse (1931-2011), haut fonctionnaire français (préfet)
  (1960-), compositeur et chef d'orchestre belge
 Étienne-Charles-Auguste Brosse (1782-1832), homme politique français  
 Gui de Brosse, chevalier croisé
 Jacques Brosse (1922-2008), naturaliste, historien des religions et philosophe français
 Jean de Brosse, (mort en 1433), maréchal de France pendant la guerre de Cent Ans
 Jean IV de Brosse (décès en 1565), duc d'Étampes et de Chevreuse
 Jean-Patrice Brosse (1950-2021), claveciniste et organiste français
 Salomon de Brosse (1571-1626), œuvre la plus célèbre : Palais du Luxembourg
 Stéphane Brosse (1972-2012 ), skieur-alpiniste français.

Toponymie 

 Brosses, commune française de l'Yonne
 Brosse, ancienne commune française de l'Indre, rattachée à Chaillac
 La rue de Brosse est une rue située dans le  de Paris, dans le quartier Saint-Gervais.

Voir aussi

Notes et références 

Patronyme belge
Patronyme français
Homonymie de communes et d'anciennes communes en France